James Knox Polk, prezydent USA
 Leonidas Polk – generał Skonfederowanych Stanów Ameryki
 Sarah Polk, żona prezydenta USA
 Piotr Polk, polski aktor
Miejscowości w USA:
 Polk – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Polk
 Polk – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Ashland
 Polk – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Venango
 Polk – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Washington
Gminy w USA:
 Polk (ang. Polk Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Calhoun
 Polk (ang. Polk Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Montgomery
 Polk (ang. Polk Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Newton
 Polk (ang. Polk Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Macoupin
 Polk (ang. Polk Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Huntington
 Polk (ang. Polk Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Marshall
 Polk (ang. Polk Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Monroe
 Polk (ang. Polk Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Washington
 Polk (ang. Polk Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Benton
 Polk (ang. Polk Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Bremer
 Polk (ang. Polk Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Jefferson
 Polk (ang. Polk Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Shelby
 Polk (ang. Polk Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Taylor
 Polk (ang. Polk Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Wapello
 Polk (ang. Polk Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Adair
 Polk (ang. Polk Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Atchison
 Polk (ang. Polk Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Cass
 Polk (ang. Polk Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Dade
 Polk (ang. Polk Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie DeKalb
 Polk (ang. Polk Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Madison
 Polk (ang. Polk Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Nodaway
 Polk (ang. Polk Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Ray
 Polk (ang. Polk Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie St. Clair
 Polk (ang. Polk Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Sullivan
 Polk (ang. Polk Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Crawford
 Polk (ang. Polk Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Jefferson
 Polk (ang. Polk Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Monroe
 Polk (ang. Polk Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Washington
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Polk (ang. Polk County) – w stanie Arkansas
 hrabstwo Polk (ang. Polk County) – w stanie Floryda
 hrabstwo Polk (ang. Polk County) – w stanie Georgia
 hrabstwo Polk (ang. Polk County) – w stanie Iowa
 hrabstwo Polk (ang. Polk County) – w stanie Minnesota
 hrabstwo Polk (ang. Polk County) – w stanie Missouri
 hrabstwo Polk (ang. Polk County) – w stanie Nebraska
 hrabstwo Polk (ang. Polk County) – w stanie Karolina Północna
 hrabstwo Polk (ang. Polk County) – w stanie Oregon
 hrabstwo Polk (ang. Polk County) – w stanie Tennessee
 hrabstwo Polk (ang. Polk County) – w stanie Teksas
 hrabstwo Polk (ang. Polk County) – w stanie Wisconsin